Castrillensi – abitanti di Castrillo de Riopisuerga
Castrillensi – abitanti di Castrillo de la Reina